еПри Сантьяго 2020 года (официально 2020 Antofagasta Minerals Santiago E-Prix) — автогонка чемпионата «Формулы E», которая прошла 18 января на городской трассе Парке О’Хиггинс в Сантьяго, столице Чили. Это была третья гонка сезона 2019/2020 и третий еПри Сантьяго в истории чемпионата. Митч Эванс, пилот команды Jaguar Racing, завоевал поул, а стартовав со второй позиции, пилот команды BMW i Andretti Motorsport Максимилиан Гюнтер выиграл гонку, став самым молодым победителем гонки в истории чемпионата.

События перед еПри 
Незадолго до этапа были высказаны опасение насчет проведения гонки, так как в стране начались массовые протесты, что привело к отмене нескольких спортивных событий. Но в ноябре 2019 года организаторы объявили, что приготовления к этапу идут полным ходом и гонка должна пройти по графику, так как финансирование поступает от частных структур и инвесторы готовы поддержать этап.

Также организаторы изменили конфигурацию трассы: изменили расположение пит-лейна, первый поворот и последний сектор, а также убрали узкую шикану посреди изогнутой прямой. Это было сделано, чтобы уменьшить количество аварий.

Перед гонкой Александр Симс, пилот команды BMW i Andretti Motorsport, лидировал в чемпионате, обгоняя своего ближайшего преследователя Стоффеля Вандорна на 5 очков. Mercedes лидировала среди команд, обгоняя Virgin Racing на 2 очка.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода: Облачно. Сухо. Воздух +29…31 °C. Трасса +39…42 °C

Суперпоул

Примечания 
 Оливер Роуленд и Ма Цинхуа были дисквалифицированы за нарушения условия закрытого парка. Оба допущены к старту.

Гонка

Круги лидирования

Примечания 
 Пилоты, победившие в голосовании FanBoost, отмечены значком «‡»
 Три очка за поул-позицию и одно очко за быстрейшее время в групповом этапе квалификации.
 Одно очко за быстрый круг в первой десятке.
 Ник де Врис получил штраф в 5 секунд за слишком низкую температуру охладителя.
 Нико Мюллер получил штраф в 10 секунд за столкновение с Андре Лоттерером.
 Себастьен Буэми и Жером Д’Амброзио получили штрафы в 30 секунд за несоблюдение омологированной картографии педали газа.
 Ма Цинхуа получил штраф в 5 секунд за нарушение регламента использования батареи и 45 секунд за неиспользования режима атаки.
 Андре Лоттерер дисквалифицирован за превышение мощности мотора.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 

Спорт в Чили в 2020 году
ЕПри Сантьяго